Roland Gruschka ist der Name folgender Personen:

* Roland Gruschka (Moderator) (* im 20. Jahrhundert), deutscher Fernsehmoderator
 Roland Gruschka (Jiddist) (* 1972), deutscher Jiddist